Милот Рашица ( Вучитрн, 28. јун 1996) албански је фудбалер са Косова и Метохије и репрезентативац Републике Косово. Тренутно наступа за Вердер и игра на позицији крилног нападача.

Успеси 
 Вуштрија
 Суперлига Републике Косово: 2013/14.

 Витесе
 Куп Холандије: 2016/17.

Појединачни
 Играч сезоне у Вердеру: 2018/2019.

Напомене

Референце

Спољашње везе  

 
 
 
 
 
 

Рођени 1996.
Вучитрнци
Фудбалери Републике Косово
Албански фудбалери
Албански фудбалски репрезентативци
Фудбалери Витесеа
Фудбалери Вердер Бремена
Фудбалери Бундеслиге
Крилни играчи у фудбалу
Албанци у Србији